Le mot Redstone peut renvoyer à :
 Sumner Redstone (1923-2020), PDG d'une société de cinéma américain ;
 PGM-11 Redstone, missile américain ;
 Redstone (fusée), famille de fusées dérivant du missile de même nom (Seules les fusées comportant le nom de Redstone sont listées)  :
 Redstone Sparta, un lanceur australien
 Mercury-Redstone, un lanceur américain ;

Arsenal de Redstone, une base militaire situé aux États-Unis ;
 Redstone une ville du New Hampshire aux États-Unis ;
 District historique de Redstone Coke Oven, dans le Colorado aux États-Unis ;
 Redstone, un élément servant de fil conducteur dans le jeu vidéo Minecraft ;
 Redstone, nom de code d'une série de mises à jour majeures du système d'exploitation Windows 10, à partir l'été 2016.

Notes